Мате́йка () — чешская и словацкая фамилия (женская форма — Матейкова). Известные носители:

 Матейка, Алёна (род. 1966) — чешский скульптор и дизайнер.
 Матейка, Богумил (1867—1909) — чешский учитель, писатель и историк.
 Матейка, Вацлав (род. 1937) — чешский сценарист и режиссёр.
 Матейка, Виктор (1902—1993) — австрийский писатель.
 Матейка, Вильям (род. 1961) — чешский католический священник.
 Матейка, Евген (1909—1945) — югославский партизан, командир 31-й словенской дивизии, Народный герой Югославии.
 Матейка, Зденек (1930—2006) — чешский химик и педагог.
 Матейка, Йиндржих (1862—1941) — чехословацкий врач и антрополог.
 Матейка, Йозеф (1879—1909) — чешский писатель.
 Матейка, Карел (1943—2008) — чешский физик-ядерщик.
 Матейка, Климент (1890—1959) — чешский скрипач, дирижер и педагог.
 Матейка, Милош (1925-?) — чехословацкий политик, член Чешского национального совета и Федерального Собрания (1969).
 Матейка, Мирослав (род. 1969) — чешский флейтист.
 Матейка, Михал (род. 1981) — словацкий бадминтонист.
 Матейка, Павел (род. 1960) — чешский футболист, нападающий.
 Матейка, Роберт (1946—2011) — австрийский радиорежиссёр.
 Матейка, Ян (священник) (род. 1932) — чешский католический священник, профессор-эмерит богословия Карлова университета.
 Матейка, Ян (юрист) (род. 1976) — чешский юрист.
 Матейка, Янош (1895—1940) — венгерский писатель.
 Матейка, Ярослав (писатель) (1927—2010) — чешский писатель.
 Матейка, Ярослав (политик) (род. 1940) — чешский политик, член Чешского национального совета (1990—1992) и Палаты депутатов (1993—1996).
 Матейка-Фельден, Герда (1901—1984) — австрийская художница, дочь Эмиля Фельдена.
 Матейкова, Анна (1920-?) — чехословацкий политик, член Чешского национального совета и Федерального Собрания (1969—1971).
 Матейкова, Мария (1932—1981) — чехословацкий политик, член Национального собрания (1948—1954) и Чешского национального совета (1976—1981).
 Матига, Венцель (урожденный Вацлав Томаш Матейка; 1773—1830) — чешский композитор и гитарист.